Залізничненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Залізничненська сільська рада — Одеська область, Болградський район